То́мас Ло́утон (; 6 октября 1919 — 6 ноября 1996), более известный как То́мми Ло́утон () — английский футболист, нападающий. Выступал за сборную Англии. Один из лучших центральных нападающих в истории английского футбола. По опросу МФФИИС занял 62-е место среди лучших игроков Европы XX века.

Достижения 

Командные

 «Эвертон»
 Чемпион Первого дивизиона: 1938/39
 Итого: 1 трофей

 «Ноттс Каунти»
 Чемпион Третьего южного дивизиона: 1949/50
 Итого: 1 трофей

 «Арсенал»
 Обладатель Суперкубка Англии: 1953
 Итого: 1 трофей

Личные
 Лучший бомбардир Первого дивизиона (2): 1937/38, 1938/39
 Лучший бомбардир Третьего южного дивизиона: 1949/50
 Член Зала славы английского футбола: 2003
 Входит в список 100 легенд Футбольной лиги: 1998

Статистика выступлений

Примечания

Литература 

 Lawton, T (1950) Tommy Lawton’s all star football book ISBN B0000CHTOA
 Lawton, T (1954) Soccer the Lawton way ISBN B0000CIYT5
 Lawton, T (1955) «My Twenty Years of Soccer» ISBN B0007JENCK
 Lawton, T (1973) When the Cheering Stopped ISBN 0-901482-17-X
 McVay, D &, Smith, A (2000) The Complete Centre Forward: The Authorised Biography of Tommy Lawton ISBN 1-899807-09-8
 Sumner, Chas (1997) On the Borderline: The Official History of Chester City F.C. 1885—1997 ISBN 1-874427-52-6
 Rippon, Anton (2005) 'Gas Masks for Goal Posts' Sutton Publishing ISBN 978-0-7509-4031-3

Ссылки 
 English Football Hall of Fame Profile
 Tommy Lawton’s ashes placed at National Football Museum
 BBC Archive Collections:Football Legends — Tommy Lawton

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу военного времени
Игроки ФК «Россендейл Юнайтед»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Гостевые игроки военного времени ФК «Олдершот»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Брентфорд»
Члены Зала славы английского футбола